Васи́лий Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Василий Васильевич (1866—1938) — советский метеоролог и гидролог.
 Кузнецов, Василий Васильевич (1882—1923) — скульптор-монументалист.
 Кузнецов, Василий Васильевич (1886—1969) — тромбонист.
 Кузнецов, Василий Васильевич (1901—1990) — дипломат, инженер, лауреат Сталинской премии.